Göran Persson
Göran Wahlenberg
Göran Rothman
Göran Edman
Göran Hagberg
Göran Enckelman
Göran Malmqvist
Claes-Göran Hederström
Göran Hägg
Göran Nicklasson
Sven-Göran Eriksson

Ver também
Goran
Desambiguações de antropônimos